O Campeonato Brasileiro de Curling de Duplas Mistas 2017 foi realizado de 15 a 19 de novembro de 2017 no Royal Canadian Curling Club em Toronto, Ontário.    O torneio foi realizado pela 3ª vez.

Equipes

1ª Fase

Playoffs

Playoffs 
Sexta-feira, 17 de novembro, 13h

1º x 2º3° x 4º

Semifinal 
Sábado, 18 de novembro, 10h

Final 
Sábado, 18 de novembro, 17h

Classificação final 

<noinclude>
Curling do Brasil
2017 no curling